Ariobarzanes (sátrapa de Pérsis) (368–330 a.C.) — governador e comandante militar persa que morreu comandando a última linha de defesa persa na Batalha do Portão Persa Alexandre, o Grande

Governantes do Ponto
Ariobarzanes I de Cio (fim do ) — primeiro sátrapa de Cio ao serviço dos persas
Ariobarzanes II de Cio (r. 363–337 a.C.) — sátrapa ao serviço dos persas

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes